Дивномо́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Дивноморская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Дивноморская улица — улица в Сочи Краснодарского края

См. также 

 Морская улица